Roman Kwiatkowski – urzędnik województwa pomorskiego, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (31 grudnia 1923)
 Roman Kwiatkowski (ur. 1897) – kapitan taborów Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Roman Kwiatkowski (ur. 1995) – sportowiec, lekkoatleta, medalista halowych mistrzostw Polski

Uwagi

Przypisy